Savvy steht für:

 einen Kleinwagen des malaiischen Automobilherstellers Proton, siehe Proton Savvy
 eine Trilogie des deutschen Schriftstellers Götz R. Richter